Дже́рри Ли Лью́ис (; ) — американский певец, пианист, композитор, один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла.

Биография 
Джерри Ли Льюис родился в бедной семье Элмо и Мами Льюисов. Играть на пианино Льюис начал в раннем возрасте вместе со своими двоюродными братьями — Мики Гилли (впоследствии известный исполнитель кантри) и Джимми Сваггартом (, в будущем популярный телепроповедник). Именно в те годы Льюис получил прозвище «Убийца» (The Killer).

Карьера Льюиса началась в Мемфисе, с записей на Sun Records в 1956 году. Владелец лейбла — Сэм Филлипс — возлагал на Льюиса особые надежды, рассчитывая вырастить нового Элвиса Пресли. Первым хитом певца стал сингл «» (1956). Следующий хит «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On» (1957) стал визитной карточкой певца. Затем последовали также успешные «Great Balls of Fire» (1957), «» (1958), «» (1958). Будучи пианистом и не имея возможности отходить от инструмента, Льюис направлял всю свою ураганную энергию в игру, часто дополняя её ударами по клавишам ногами и головой.

Бурно развивавшаяся карьера Льюиса была почти погублена скандалом, разразившимся в мае 1958 года в ходе турне по Англии и Шотландии вокруг его женитьбы на 13-летней двоюродной племяннице Майре Гейл Браун. Скандал привёл к тому, что часть концертов была сорвана, а остальные пришлось отменить в связи с развернувшейся широкомасштабной травлей артиста в британской прессе. На родине артиста также ждал холодный приём. Его песни надолго исчезли из эфиров американских радиостанций, лишь Алан Фрид оставался предан музыканту и продолжал ставить в эфир своей радиостанции его записи вплоть до разразившегося в 1959 году скандала, связанного с пэйолой. Льюис был единственным успешным исполнителем , который продолжал записываться у Сэма Филлипса, в отличие от других коллег по лейблу, которые через один-два года переходили на более крупные фирмы звукозаписи. В начале 1960-х гг. Льюис обратился к современному ритм-н-блюзу и записал свои кавер-версии таких песен, как «Money (That’s What I Want)», «What’d I Say», «Save the Last Dance for Me».

В 1963 году Льюис расстался с  и стал заниматься поиском своего нового пути. К середине 1960-х, когда последствия скандала сошли на нет, Джерри Ли Льюис снова обрёл определённую популярность у европейской публики, преимущественно в Великобритании и Германии. Тогда же он заново перезаписал свои рок-н-роллы 50-х для  (подразделение Mercury Records). Затем, как и многие рок-музыканты его поколения, Льюис постепенно стал обращаться к кантри, где его ожидал успех. В 1968 году имя Джерри Ли Льюиса вернулось на первые строчки хит-парада категории «кантри» «Биллборда» с синглом «», в 1971 после 13-летнего перерыва у артиста снова появился золотой сингл — «». В 1973 году сингл «» на три недели возглавил хит-парад категории кантри.

Во время празднования своего сорок первого дня рождения в 1976 году Льюис в шутку навёл пистолет на своего бас-гитариста, Батча Оуэнса, и, полагая, что он не был заряжен, нажал на спусковой крючок, выстрелив ему в грудь. Оуэнс остался жив. Несколько недель спустя, 23 ноября, Льюис был арестован из-за ещё одного инцидента, связанного с оружием: Льюис был приглашён Элвисом Пресли в своё поместье «Грейсленд», но охрана не знала о его визите. На вопрос охраны, что он делает у входных ворот, Льюис показал пистолет и сказал , что пришёл убить Пресли.В 1986 году был создан Зал славы рок-н-ролла, и Джерри Ли Льюис стал одним из 10 первых его членов.

В 1989 году была снята, по книге Майры Гейл Браун, экранизация биографии Джерри Ли Льюиса — фильм «Большие огненные шары», охватывающая период с детства до скандала 1958 года. Главную роль в фильме сыграл Деннис Куэйд, роль Майры — Вайнона Райдер. Специально для фильма Льюис заново записал свои главные хиты.
Льюису было также отведено заметное место в биографическом фильме «Переступить черту» (2005) о Джонни Кэше.

Джерри Ли Льюис умер 28 октября 2022 года в возрасте 87 лет.

Наследие 
В родном городе певца в его честь назван переулок. В честь песни Льюиса «What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)» названа целая музыкальная группа.

Дискография

Ссылки 
 Rockin' My Life Away — полная биография от Джимми Гутемана,
 Great Balls Of Fire OST на cawa.ru (саундтрек к фильму «Большие Огненные Шары»), 17 марта 2013

Примечания 

Авторы-исполнители США
Джерри Ли Льюис
Исполнители Charly Records
Исполнители Mercury Records
Исполнители Sun Records
Исполнители рокабилли
Члены Зала славы рок-н-ролла
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Лауреаты премии «Грэмми»
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Рок-музыканты США
Члены Зала славы кантри